Jakuby ist ein polnischer Ortsname:
 Jakuby (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Jakubben, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Jakuby (Janów Lubelski), Ort im Powiat Janowski, Woiwodschaft Lublin